Кавальканти — итальянская () и Кавалканти — португальская () фамилия. Известные носители:

 Кавальканти, Альберто (1897—1982) — бразильский кинорежиссер, сценарист, продюсер и художник.
 Кавальканти, Бартоломео (1503—1562) — итальянский писатель.
 Кавальканти, Гвидо (1259—1300) — итальянский философ и поэт.
 Кавальканти, Джованни (1381—1451) — потомок Гвидо Кавальканти, историк.
 Ди Кавальканти (1897—1976) — бразильский художник-модернист.

Кавалканти 
 Арковерде де Албукерке Кавалканти, Жоаким (1850—1930) — первый бразильский кардинал и первый кардинал из Латинской Америки.
 Кавалканти, Ибере (род. 1935) — бразильский кинорежиссёр.
 Кавалканти, Жойси (род. 1949) — бразильская писательница.

См. также 
 Кавалканти — муниципалитет в Бразилии.
 «Кастелло-Кавальканти» — короткометражный фильм Уэса Андерсона.